L’Open de Malaisie est un tournoi de badminton.
L’Open de Malaisie est un tournoi de squash.
L’Open de Malaisie est un tournoi de tennis.